Skuse ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Askew Skuse (1863–1896), britisch-australischer Insektenkundler
 Les Skuse (1912–1973), britischer Tätowierer